Costituzione di Vidovdan – carta costituzionale del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni
 Costituzione jugoslava del 1931 – carta costituzionale del Regno di Jugoslavia
 Costituzione jugoslava del 1946 – prima costituzione della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia
 Costituzione jugoslava del 1953
 Costituzione jugoslava del 1963 – carta costituzionale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
 Costituzione jugoslava del 1974
 Costituzione jugoslava del 1992 – carta costituzionale della Repubblica Federale di Jugoslavia

Costituzioni del passato